Elf е дебютен студиен албум на групата на Рони Джеймс Дио Elf, издаден през 1972 г. По това време Рони все още използва рожденото си име Роналд Падавона.

След този албум Стийв Едуардс заменя Дейвид Файнщайн на китарата, а Крейг Грубър започва да свири на бас вместо Рони. Този състав, без Файнщайн, записва албума Ritchie Blackmore's Rainbow.

Състав 
 Роналд Падавона (Рони Джеймс Дио) – вокали и бас
 Дейвид Файнщайн – китара
 Мики Лий Сол – китара
 Гари Дрискол – барабани

Песни 
Всички песни са написани от Дрискол, Файнщайн, Дио, Сол.

Албуми на Елф
Дебютни албуми
Музикални албуми от 1972 година